Dercil (polític), polític atenenc 
 Dercil (escriptor), escriptor grec